ТикТок (), или Тик-Ток ():
 TikTok — социальная сеть для создания коротких видео.
 «Tik Tok» — песня американской певицы Кеши (2010).
 Тик-Ток — механический человек, персонаж из серии книг Л. Баума о сказочной стране Оз.

См. также 
  (значения)